Bąkowski (Bąkowska):
 Bąkowski Młyn
 Inna nazwa herbu Ryś
 Bąkowski Hrabia, herb szlachecki
 Eligia Bąkowska (1907–1994) – tłumacz literatury pięknej, redaktor
 Henryk Bąkowski (1830–1903) – polski urzędnik, powstaniec styczniowy, Sybirak, członek Rządu Narodowego
 Jan Ignacy Bąkowski (ok. 1615–1679) – polski szlachcic, wojewoda pomorski i malborski
 Jan Chryzostom Bąkowski (1672–1731) – jezuita, misjonarz
 Jan Bąkowski (1919–2010) – polski lekkoatleta, nauczyciel wf, wykładowca AWF, trener
 Jan Bąkowski (1872–1934) – polski malarz
 Klemens Bąkowski (1860–1938) – prawnik, znawca historii Krakowa
 Piotr Bąkowski – polski kickbokser
 Wojciech Bąkowski (ur. 1979) – polski grafik, twórca rysunków, performance
 Zenon Bąkowski (1920–1992) – skrzypek, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie